W Rumunii
 Herăști – gmina w okręgu Giurgiu
 Herăști – wieś w okręgu Giurgiu, w gminie Herăști
 Herăști – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Ghioroiu